Лена Арро   (; 13 июня 1956 года, Уппсала) — шведская писательница, автор произведений для детей и юношества.

Биография 
Лена Арро родилась 13 июня 1956 года в шведском городе Уппсала. Ее детские годы прошли в Брунне, недалеко от Уппсалы.  Лена Арро училась в Уппсальском университете, изучала химию и биологию. По окончании университета перепробовала работу разных профессий. Работала учителем, дворником, кассиром и др. В настоящее время она живет в Гётеборге, занимается литературной деятельностью.

Свои первые книги Лена Арро писала своим детям, сама же иллюстрировала книги. Однажды она послала тексты в издательство Rabén & Sjögren. После переговоров была издана ее книга Måsar и Mamelucker (1991).  Писательница сотрудничает с различными художниками-иллюстраторами, такими как Катарина Круусваль и Сара Гимбергссон. Пишет приключенческие книги для детей и юношества с элементами мистики и фантастики.

Основные произведения 
 Måsar och Mamelucker (illustrerad av Catarina Kruusval), Rabén & Sjögren, 1991, ISBN 91-29-59891-5
 Fastrar och Fullriggare (illustrerad av Catarina Kruusval), Rabén & Sjögren, 1992, ISBN 91-29-62092-9
 Tomtegröt och Tulpaner (illustrerad av Catarina Kruusval), Rabén & Sjögren, 1993, ISBN 91-29-62179-8
 Flyg Engelbert (illustrerad av Catarina Kruusval), Rabén & Sjögren, 1994, ISBN 91-29-62946-2
 Spårlöst försvunnen, Rabén & Sjögren, 1995, ISBN 91-29-62968-3
 Gubbar och Galoscher (illustrerad av Catarina Kruusval), Rabén & Sjögren, 2000, ISBN 91-29-64788-6
 Godnatt alla djur (illustrerad av Catarina Kruusval), Rabén & Sjögren, 2001, ISBN 91-29-65318-5
 Siri och Staffan (illustrerad av Catarina Kruusval), Almqvist & Wiksell, 2001, ISBN 91-21-18499-2
 Snopet, Siri (illustrerad av Catarina Kruusval), Almqvist & Wiksell, 2001, ISBN 91-21-18535-2
 Pimm och Stora Bär-Björnen (illustrerad av Sara Gimbergsson), Opal, 2003, ISBN 91-7299-051-1
 Pimm och Stora Bär-Björnen går i ide (illustrerad av Sara Gimbergsson), Opal, 2004, ISBN 91-7299-097-X
 Mordet på ön som inte fanns, Opal, 2004, ISBN 91-7299-107-0
 Magda och Loppsockan (illustrerad av Sara Gimbergsson), Opal, 2005, ISBN 91-7299-146-1
 Blommor på Höökens grav, Opal, 2006, ISBN 91-7299-193-3
 Magda och Anton (illustrerad av Sara Gimbergsson), Opal, 2006, ISBN 91-7299-207-7
 Magda och Strumpsyskonen (illustrerad av Sara Gimbergsson), Opal, 2007, ISBN 9789172992603
 Änglamakerskans hus, Opal, 2007, ISBN 9789172992474
 Luckan i golvet och andra skräckhistorier, LL-förlaget, 2007, ISBN 9789170531156
 Häxbergets hemlighet, Opal, 2008, ISBN 9789172993037
 Micklan letar (illustrerad av Pia Johansson), Olika, 2008, ISBN 9789185827046
 Tore Silver Visselgren (illustrerad av Sara Gimbergsson), Opal, 2017, ISBN 978-91-7299-912-1
 Alma och Boris cyklar till öknen (illustrerad av Sara Gimbergsson), Opal, 2018
 Linje 15 till Rannebergen (illustrerad av Filippo Vanzo), Opal, 2018

Награды 
 Шведская литературная премия Бокюрин (2009)

Примечания

Ссылки 
 Lena Arro
 Lena Arro. Интервью с писательницей.
 Lena Arro

Писательницы Швеции